Gwynedd peut désigner :
 le royaume de Gwynedd, un royaume médiéval du nord-ouest du pays de Galles ;
 le comté préservé du Gwynedd, une ancienne zone de gouvernement local, en vigueur entre 1974 et 1996 ;
 le comté du Gwynedd, une zone principale, en vigueur depuis 1996 (brièvement connue sous le nom de Caernarfonshire and Merionethshire) ;
 le royaume de Gwynedd, un royaume fictif du cycle des Derynis.